Aruküla peut désigner :
 Aruküla, village de la commune de Hiiumaa en Estonie ;
 Aruküla, village de la commune de Koeru en Estonie ;
 Aruküla, village de la commune de Märjamaa en Estonie ;
 Aruküla, petit bourg de la commune de Raasiku en Estonie.